Хосе Санчез има више значења:

 Хосе Санчез (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Санчез (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику